Пуктеал има више значења:

 Пуктеал (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Пуктеал (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику